

Abbigliamento
Stivaletti – calzature alte fino al collo del piede o al polpaccio

Persone
Sergio Stivaletti – effettista, regista e sceneggiatore italiano

Teatro
Gli stivaletti – opera comica di Pëtr Il'ič Čajkovskij